

Persone 
Il cognome Melis può riferirsi a:
 Alberto Melis (1957) – giornalista e scrittore italiano, autore di romanzi per ragazzi
 Anna Melis (1974) – scrittrice italiana
 Armando Melis de Villa (1889-1961) – architetto e urbanista italiano
 Béla Melis (1959) – calciatore ungherese, di ruolo attaccante
 Carmen Melis (1885-1967) – soprano italiano
 Cornelia Melis, detta Lia (1960) – ex maratoneta arubana
 Corrado Melis (1963) – vescovo cattolico italiano
 Efisio Melis (1890-1970) – musicista italiano, suonatore di launeddas
 Efisio Vincenzo Melis (1889-1921) – autore di teatro in lingua sarda
 Emiliano Melis (1979) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Ennio Melis (1926-2005) – produttore discografico italiano
 Federico Melis (1891-1969) – artista italiano, iniziatore della ceramica artistica in Sardegna
 Federigo Melis (1914-1973) – accademico italiano
 Giorgio Melis (1958) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Giovanni Battista Melis (1904-1976) – politico italiano, deputato del Partito Repubblicano Italiano
 Giovanni Melis Fois (1916-2009) – vescovo cattolico italiano
 Guido Melis (1949) – politico, accademico e giornalista italiano
 Karin Mey Melis, precedentemente nota come Karin Mey (1983), – atleta sudafricana naturalizzata turca, specialista del salto in lungo
 Leonardo Melis (1949) – scrittore italiano
 Manon Melis (1986) – ex calciatrice olandese, di ruolo attaccante
 Marcello Melis (1939-1994) – contrabbassista e compositore italiano
 Mario Melis (1906-1988) – artista e pittore italiano
 Mario Melis (1921-2003) – politico italiano, deputato, senatore e presidente della Regione Sardegna
 Martino Melis (1973) –  allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Melkiorre Melis (1889-1982) – artista italiano
 Noud van Melis (1924-2001) – calciatore olandese, di ruolo attaccante
 Raffaele Melis (1886-1943) – presbitero italiano, riconosciuto servo di Dio dalla Chiesa cattolica
 Valentina Melis (...) – modella, conduttrice televisiva e attrice italiana

Il prenome Melis può riferirsi a:
 Melis di Ardagh, o anche Mel (...-488) – sacerdote missionario e vescovo irlandese, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 Melis Asprou, propr. Menelaos Asprou (1945) – calciatore cipriota, di ruolo centrocampista
 Melis Durul (1993) – pallavolista turca
 Melis Gibson, propr. Mel Colmcille Gerard Gibson (1956) – attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo statunitense
 Melis Gülcan (1996) – cestista turca
 Melis Gürkaynak (1990) – pallavolista turca
 Melis Sezen (1997) – attrice, ballerina e modella turca
 Melis Sezer (1993) – tennista turca
 Melis Yılmaz (1997) – pallavolista turca

Altro
 Banda Melis – formazione partigiana operante in Valnerina e nello Spoletino 
 Sequestro di Silvia Melis – caso di rapimento avvenuto in Italia nel 1997

Pagine correlate
Meli